O Estádio Sétimo Céu é um estádio de futebol localizado no município de Marcelino Ramos. Ele recebeu esse nome por ser construído no alto de uma montanha em meio a cidade. Pertence ao Grêmio Esportivo Marcelinense.

O Estádio Sétimo Céu não possui uma capacidade de espectadores definida, em virtude de não ter arquibancadas.

Setimo Ceu